Il singolare del torneo di tennis USTA Challenger of Oklahoma 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jesse Witten che ha battuto in finale Donald Young 7-68, 7-5.

Teste di serie 

 Bobby Reynolds (quarti di finale)
 Rik De Voest (primo turno)
 Wayne Odesnik (primo turno)
 John Isner (secondo turno)

 Sam Warburg (quarti di finale)
 Donald Young (finale)
 Bruno Echagaray (secondo turno)
 Brian Dabul (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

USTA Challenger of Oklahoma 2007